Сан Франсиско Хавијер има више значења:

 Сан Франсиско Хавијер (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер, Лос Охитос, Нуево Сентро де Побласион (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер, Ранчо Гранде (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер, Ла Фе (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер, Ранчо Мартинез (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Хавијер (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику